Thạnh Hưng (Tân Hưng, Long An), xã in district Tân Hưng, provincie Long An.
Thạnh Hưng (Mộc Hóa, Long An), xã in district Mộc Hóa, provincie Long An.
Thạnh Hưng (Kiên Giang), xã in district Giồng Riềng, provincie Kiên Giang.